Regina Coeli – preghiera 
 Regina Coeli – carcere di Roma
 Regina Coeli – film di Nico D'Alessandria del 2000
 Regina Coeli – singolo di Carl Brave del 2020